Beauty Inside (film)
Beauty Inside (drama coreano)